Веселин Ковачев може да се отнася за:
 Веселин Ковачев (1929 – 2014) – български сценограф, Пловдив
 Веселин Ковачев (1940 – 2015) – български учен от БАН (ИФТТ), професор, академик, физик
 Веселин Ковачев – български учен, доцент в СУ, геолог, председател на Българското геологическо дружество (2016)